Haslen ist der Name folgender Ortschaften in der Schweiz:
 Haslen GL, ist ein Dorf und ehemalige politische Gemeinde im Kanton Glarus
 Haslen AI, Ort in der Gemeinde Schlatt-Haslen im Kanton Appenzell Innerrhoden
 Haslen SG, Siedlung in der Gemeinde Lütisburg des Wahlkreises Toggenburg im Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Haseln, Hasle